Первая лига 1986/1987 () — 61-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1986/1987
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1986 году
Спорт в Чехословакии в 1987 году